Die Colgate International Christchurch 1978 waren ein Tennisturnier der Damen in Christchurch. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 20. bis 26. November 1978 statt.

Einzel

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Christchurch